555 steht für:

 555 (Jahr)
 555 v. Chr.
 555 (Telefonnummer), Ziffernfolge einer landesweiten Telefonnummer in den Vereinigten Staaten
 Bundesautobahn 555, die Köln-Bonner Autobahn
 NE555, eine integrierte Schaltung für Zeitmessungen
 State Express 555, britische Tabakmarke
 ZIL-MMZ-555, sowjetisches Lkw-Modell